Galgo inglês
 Greyhound (canção)
 Greyhound (filme de 2020)
 Greyhound Australia
 Greyhound Lines